Richard de Redvers ist der Name folgender Personen:

 Richard de Redvers († 1107), normannischer Adliger 
 Richard de Redvers, 2. Earl of Devon († 1162), Earl of Devon und Sheriff von Devon 
 Richard de Redvers, 4. Earl of Devon († 1193), Earl of Devon und Denise de Dunstanville